Борейчук Віктор Євгенович (* 1950) — радянський футболіст. півзахисник.
 Борейчук Ігор Юрійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Борейчук Юрій Іванович (* 1968) — полковник Служби безпеки України.
Українські прізвища